Александр Янковский:
 Янковский, Александр Алексеевич (1911—1999) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Янковский, Александр Иосифович (1921—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Янковский, Александр Леонидович (род. 1969) — советский, киргизский и украинский футболист.